Землянов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Землянов, Серафим Иванович (1914—1998) — Герой Советского Союза.